Annales (von lat. annus = „das Jahr“) bezeichnet:

 Annalen, jahrweise organisierte Geschichtswerke
 Annales (Baronio), ab 1588 von Cesare Baronio verfasstes kirchengeschichtliches Standardwerk
 Annales (Ennius), das Hauptwerk von Quintus Ennius
 Annales (Lambrecht), um 1078/79 verfasste Streitschrift von Lambrecht von Aschaffenburg im Investiturstreit
 Annales (Tacitus), Geschichtswerk des römischen Historikers Tacitus
 Annales (Zeitschrift), eine geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Annales regni Francorum, karolingische Reichsannalen

Siehe auch:
 Annales-Schule, eine Gruppe französischer Historiker im 20. Jahrhundert
 Annalen (Begriffsklärung)